Afera podsłuchowa może dotyczyć:
 afera Watergate w USA (1972)
 afera taśmowa w Polsce (2006)
 afera podsłuchowa dotycząca magazynu „News of the World” w Wielkiej Brytanii (2006)
 afera podsłuchowa w Bułgarii (2013)
 globalna afera podsłuchowa PRISM (program szpiegowski) w USA i na świecie (2013)
 afera podsłuchowa w Polsce (2014–2015)